Amerikai Egyesült Államok
 Meadow (Dél-Dakota)
 Meadow (Nebraska)
 Meadow (Texas)
 Meadow (Utah)
 Meadow Grove (Nebraska)
 Meadows (Illinois)
 Meadows (Maryland)
 New Meadows (Idaho)
 Peacocks Crossroads (Észak-Karolina), korábban Meadow volt a neve